Hieronder volgt een lijst van nationale parken in Ethiopië. Twee nationale parken (Nationaal park Omo en Nationaal park Simien) staan op de Unesco-Werelderfgoedlijst.

Externe link 
officiële website Ethiopische nationale parken

Ethiopie
 
Nationale